Ladányi László (17. század) katolikus pap, 1662-től a Collegium Germanicum Hungaricum növendéke
 Ladányi László (1907–1992) író
 Ladányi László (1914–1990) sinológus, újságíró, jogász, jezsuita pap
 Ladányi László (1921) labdarúgó